Cole puede hacer referencia a:

 Cole, pueblo ubicado en el estado estadounidense de Oklahoma.
 Cole, condado del estado estadounidense de Misuri.
 Cole, municipio ubicado en el estado estadounidense de Arkansas.
 Cole, municipio ubicado en el estado estadounidense de Misuri.
 Cole, término empleado en Chile para referirse a la moña.

O a alguna de las siguientes personas:

 Ashley Cole, futbolista inglés.
 Cheryl Cole, cantante inglesa.
 Kyla Cole, modelo eslovaca.
 Natalie Cole, cantante estadounidense.
 Thomas Cole, pintor estadounidense de origen británico.

Enlaces externos